Роджер Вендоверский, или Роджер из Вендовера (, , или Rogerus de Wendover; ум.  или ) — английский хронист, монах-бенедиктинец из аббатства Св. Альбана в Сент-Олбансе (Хартфордшир), автор хроники «Цветы истории» ().

Биография 
Вероятно, уроженец  в Бакингемшире, он в юности принял постриг в аббатстве Св. Альбана в Сент-Олбансе, вступив в орден бенедиктинцев. Возможно, являлся близким родственником Ричарда Вендовера (ум. 1252), врача римского папы Григория IX (1227—1241), завещавшего после своей смерти аббатству подаренное ему понтификом распятие.

Получив сан священника, он в начале правления Генриха III, при аббате Уильяме Трампингтоне (1214—1235), возглавлял приорат обители Св. Альбана в  близ Линкольна в Лестершире, но был отстранён от должности за растрату пожертвований. Вернувшись около 1231 года в Сент-Олбанс, возглавил тамошний скрипторий, сменив на посту монастырского историографа некого Уолтера, который, по словам церковного историка эпохи Тюдоров , являлся автором хроники Англии с 1180 года.

Стал очевидцем бесчинств и разорений, творившихся во владениях приората и окрестных землях войсками Иоанна Безземельного во время Первой баронской войны; его покровителем был мятежный барон , захваченный в плен при осаде королевской армией Рочестерского замка. 

По возвращении в материнское аббатство, вероятно, сумел вернуть себе доверие, возглавив скрипторий и занявшись историческими трудами. Его учеником и продолжателем его труда стал известный хронист Матвей Парижский (ум. 1259). Умер 6 мая 1236-го или 1237 года в обители Св. Альбана.

Сочинения 
Является первым известным по имени летописцем из Сент-Олбанса. В основу его латинской хроники, получившей название  (), в значительной степени положены были исторические материалы, издавна собиравшиеся в аббатстве, в первую очередь, местные анналы, предположительно доведённые до 1189 года.

В предисловии к хронике Роджер утверждает, что выбрал из трудов своих предшественников «наиболее достойные похвалы, подобно тому, как цветы разной расцветки собираются с разных полей». Впоследствии красочное название «Flores Historiarum» утвердилось также за обширной летописной компиляцией, составленной в аббатстве Св. Альбана анонимным автором, доведённой до 1326 года и долгое время ошибочно приписывавшейся некому «Матфею Вестминстерскому».

Среди источников Роджера, помимо сочинений Беды Достопочтенного (VIII в.), Иоанна Вустерского, Уильяма Мальмсберийского, Генриха Хантингдонского (первая пол. XII в.) и Роджера Ховеденского (вторая пол. XII в.), следует отметить хроники его старших современников Ральфа Коггсхоллского и Оливера Схоластика. Ранее ядром первой части «Flores Historiarum» ошибочно считалась хроника аббата , или Джона де Селлы, который был настоятелем Сент-Олбанса с 1195 по 1214 год, но позже было установлено, что последнюю составил полный тёзка этого аббата, который умер в 1258 году, значительно позже Роджера, и потому сам пользовался его сочинением в качестве источника.

Работу на хроникой Роджер начал в 1188 году, а затем продолжил до 1235 года, закончив примерно за год до своей смерти. Она состоит из двух книг, первая из которых, в пяти частях, в соответствии с периодизацией Беды, начинает повествование с сотворения мира до воплощения Господня, а вторая излагает события мировой и английской истории до 1235 года.

Подобно сочинениям большинства летописцев, хроника Роджера Вендоверского ценится не столько за то, что он взял из трудов своих предшественников, сколько за рассказ о современных ему событиях с 1216 по 1235 год, преимущественно в Англии и Франции, очевидцем которых он в ряде случаев являлся сам. Особенный интерес представляет описание им принятия Великой хартии вольностей (1215), а также действий наёмных войск короля Иоанна Безземельного на севере страны во время разгоревшейся в конце его правления войны c мятежными баронами:

«Вся земля покрылась этими отродьями дьявола, подобными саранче, которые собирались, чтобы стереть всё с лица земли: бегая с обнажёнными мечами и ножами, они разграбили города, дома, кладбища и церкви, разоряя всё, не щадя ни женщин, ни детей…»

В сравнении со своим младшим современником и возможным учеником Матвеем Парижским, Роджер Вендоверский выглядит скорее бесстрастным и добросовестным летописцем, чем серьёзным историком, способным вскрывать и анализировать причины исторических событий. Он довольно обстоятелен в отношении фактов, хотя порой делает ошибки, утверждая, например, что вторая коронация Генриха III состоялась в 1220 году в Кентербери. Язык его хроники прост и не столь вычурен, а в её тексте почти нет цитат из латинских классиков, зато заметен неподдельный интерес автора к религиозным вопросам и различным чудесам.

Так, под 1196 годом в «Flores Historiarum» сообщается об откровении Святого Николая монаху из Ившемского аббатства — любопытная религиозная аллегория, рассматривающая вознесение души после смерти на небо через чистилище к райским вратам, а под 1228-м содержится рассказ посетившего Англию архиепископа Великой Армении, который у себя на родине якобы встретился с мифическим Агасфером, назвавшим себя Картафилом (), служившим привратником у самого Понтия Пилата, ударившим шедшего на Голгофу Христа, и обречённым им за это на вечное ожидание Второго пришествия.

Впервые в английской средневековой историографии Роджер изложил в своей хронике позаимствованное из неизвестного источника народное предание о леди Годиве из Ковентри, отнеся её историю к 1057 году. Сочинение Роджера Вендоверского активно использовали в качестве источника многие позднейшие летописцы, прежде всего Матвей Парижский, черпавший из него сведения для первой части своей хроники.

Рукописи и издания 
Хроника Роджера Вендоверского дошла до нас в нескольких рукописях, наиболее полная из которых хранится в собрании  Бодлианской библиотеки Оксфордского университета (MS Douce 207) и относится ко второй половине XIII века, другая, сильно пострадавшая при пожаре 1731 года, находится в собрании Коттона Британской библиотеки (Cotton, Otho, MS B.v) и датируется XIV веком. Помимо них, известны, как минимум, ещё два манускрипта XIV века, один из той же коллекции Коттона (Cotton, MS D.IV) и другой, под номером 264, из библиотеки Колледжа Корпус-Кристи Кембриджского университета.

Лучшее латинское издание хроники Роджера Вендоверского, содержащее её текст с 447 г. н. э. по 1235 год, выпущено было в 1841—1842 годах в пяти томах известным филологом Генри Октавиусом Коксом. В 1849 году в Лондоне опубликован был 2-томный английский перевод, подготовленный историком-медиевистом .

Следующее латинское издание исторически наиболее ценной последней части хроники, с 1154 по 1235 год, было опубликовано в 1886—1889 годах в 3-х томах архивистом и издателем Генри Г. Хьюлеттом в «Rolls Series». Отрывки из хроники изданы были немецким историком  в 1885 году в Ганновере в XXVIII томе Monumenta Germaniae Historica (Scriptores).

Цитаты 
Из рассказа о взятии войсками короля Иоанна Линкольна в 1217 году.
«По окончании сражения королевские солдаты обнаружили в городе повозки баронов и французов с вьючными лошадьми, доверху нагруженные разным добром, серебряной посудой, мебелью и всякой утварью; и все это попало к ним в руки без всякого сопротивления. Дочиста разграбив город, они обошли все церкви, топорами взломали сундуки, забрали находящееся в них золото и серебро, одежду всех цветов, украшения, золотые кольца, кубки и драгоценные камни. Даже кафедральный собор не смог избежать разорения, его постигла та же участь, что и остальные храмы, поскольку папский легат велел рыцарям относиться ко всему здешнему духовенству как к людям, отлученным от церкви. Этот собор лишился одиннадцати тысяч марок серебром. Когда нападающие захватили все добро, так что ни в одном доме не осталось ровным счетом ничего, то каждый вернулся к своему лорду настоящим богачом. Многие женщины этого города утонули в реке, поскольку, дабы избежать позора изнасилования, они, взяв детей, служанок и домашнее имущество, садились в слишком маленькие, слабые лодки, которые переворачивались в пути. Впоследствии в реке находили серебряные кубки и множество другого добра, к великой радости желающих поживиться.»

Примечания

Публикации 
 Rogeri de Wendover. Chronica, sive Flores Historiarum. Ed. Henricus O. Coxe, M. A. — Vol. I—IV. — Londini: Sumptibus Societatis, 1841—1842.
 Roger of Wendover’s Flowers of History. Comprising the History of England from the Descent of the Saxons to A. D. 1235. Transl. from the Latin by J. A. Giles. — Vol. I—II. — London: Henry G. Bohn, 1849. — viii, 568 + 614 p.
 Rogeri de Wendover Liber qui dicitur Flores historiarum ab Anno Domini MCLIV. annoque Henrici Anglorum regis secundi primo. The Flowers of History by Roger de Wendover, ed. by Henry G. Hewlett. — Vol. I—III. — London: H. M. Stationery Office; Longman & Company, 1886—1889.
 Roger of Wendover. Liber qui dicitur Flores historiarum ab Anno Domini MCLIV. annoque Henrici Anglorum regis secundi primo. Edited by Henry G. Hewlett. — Vol. I—III. — Cambridge University Press, 2012. — ISBN 978-5-108-05232-0, ISBN 978-5-108-05234-4. (репринтное изд.).

Библиография 
 Hunt William. Wendover, Roger de // Dictionary of National Biography. — Volume 60. — London: Smith, Elder, & Co, 1899. — pp. 250–252.
 Davis Henry William Carless. Roger of Wendover // Encyclopædia Britannica. — Volume 23. — Cambridge University Press, 1911. — p. 455.
 Thurston Herbert. Roger of Wendover // Catholic Encyclopedia. — Volume 13. — New York: Robert Appleton Company, 1913.
 Galbraith Vivian Hunter. Roger Wendover and Matthew Paris: being the eleventh lecture on the David Murray Foundation in the University of Glasgow delivered on March 9th 1944. — Glasgow: Jackson, Son & Co, 1944. — 48 p.
 Antonia Gransden. Historical Writing in England, c. 550 to c. 1307. — London: Routledge and Kegan Paul, 1974. — xxiv, 610 p.
 Corner David. Wendover, Roger of // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2004.
 Ruch Lisa M. Roger of Wendover // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Роджер Вендоверский. «Цветы истории». Извлечения, относящиеся к Эдуарду I (на сайте «Восточная литература»)
 Rogeri de Wendover. Chronica, sive Flores Historiarum. Vol. I (1-й том лондонского издания Г. О. Кокса 1841 г.)
 Rogeri de Wendover. Chronica, sive Flores Historiarum. Vol. II (2-й том лондонского издания Г. О. Кокса 1841 г.)
 Rogeri de Wendover. Chronica, sive Flores Historiarum. Vol. III (3-й том лондонского издания Г. О. Кокса 1841 г.)
 Rogeri de Wendover. Chronica, sive Flores Historiarum. Vol. IV (4-й том лондонского издания Г. О. Кокса 1842 г.)
 Rogeri de Wendover Liber qui dicitur Flores historiarum. Vol. I (1-й том лондонского издания Г. Хьюлетта 1886 г.)

Хронисты Англии
Хронисты XIII века
Латинские писатели Средневековья
Похороненные в Англии
Бенедиктинцы Англии